Tabuk puede referirse a:

 Tabuk, Kalinga, la ciudad capital de la provincia de Kalinga en Filipinas
 Provincia de Tabuk, una provincia de Arabia Saudita
 Tabuk, Arabia Saudita, ciudad capital de la provincia
 Aeropuerto Regional de Tabuk
 Batalla de Tabuk, una expedición militar iniciada por el profeta islámico Mahoma en octubre del año 630 d.C.
 Rifle de francotirador Tabuk, un rifle iraquí